Velika nagrada Albija 1934 je bila neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 22. julija 1934 v Albiju.

Poročilo

Pred dirko
Zaradi dirk Coppa Ciano in Velika nagrada Dieppa, ki sta potekali na isti dan, je bila štartna vrsta nekoliko okrnjena.

Dirka
Na dirki, ki se je ni udeležilo nobeno od tovarniških moštev, sta že od štarta prvi mesti zasedla dirkača privatnega moštva Whitney Straight Ltd., Hugh Hamilton in Rupert Featherstonhaugh. Hamilton je dolgo vodil, toda moral je opraviti postanek v boksih in tako je zmago osvojil Featherstonhaugh v že zastarelem dirkalniku Maserati 26M, tretji je bil Pierre Veyron, četrti pa Raymond Sommer, najbolj renomirani dirkač na dirki.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 34
|  Rupert Featherstonhaugh
| Whitney Straight Ltd.
| Maserati 26M
| 30
| 1:52:03,6
| 5
|-
! 2
| 26
|  Hugh Hamilton
| Whitney Straight Ltd.
| Maserati 8CM
| 30
| + 2:26,4
| 3
|-
! 3
| 10
|  Pierre Veyron
| Privatnik
| Bugatti T51A
| 29
| +1 krog
| 7
|-
! 4
| 12
|  Raymond Sommer
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 29
| +1 krog
| 2
|-
! 5
| 32
|  Juan Zanelli
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 29
| +1 krog
| 6
|-
! 6
| 42
|  Robert Brunet
| Privatnik
| Bugatti T51
| 28
| +2 kroga
| 11
|-
! 7
| 44
|  Giuseppe Cattaneo
| Ecurie Cazaux
| '''Bugatti T51
| 28
| +2 kroga
| 12
|-
! Ods
| 30
|  Benoit Falchetto
| Ecurie Braillard
| Maserati 8CM
| 10
| Motor
| 4
|-
! Ods
| 40
|  Jean Rolland
| Privatnik
| Bugatti T51
| 7
| 
| 10
|-
! Ods
| 52
|  Clément-Auguste Martin
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
| 15
|-
! Ods
| 38
|  Genaro Leóz Abad
| Privatnik
| Bugatti T51
| 
| Trčenje
| 9
|-
! Ods
| 22
|  Jean Delmot
| Privatnik
| Bugatti T51
| 
| 
| 8
|-
! Ods
| 18
|  Louis Braillard
| Ecurie Braillard
| Maserati 8CM
| 
| 
| 1
|-
! Ods
| 50
|  Michel Roumani
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| Trčenje
| 14
|-
! DNA
| 46
|  Robert Cazaux
| Privatnik
| Bugatti
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 54
|  Paul Morand
| Privatnik
| Bugatti
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1934
Sezona Velikih nagrad 1934